Ел Ретен има више значења:

 Ел Ретен (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретен (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ретен (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ретен (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ретен (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику